«9 душ» (: найн соурудзу; ) — японский криминальный фильм-драма, поставленный режиссёром Тосиаки Тоёдой в 2003 году. Главных персонажей киноленты — девятерых заключённых объединяет не только их общий побег из тюрьмы, но и надежда на воплощение своих грёз и желаний, связанных с их предыдущей жизнью на воле. Начинающийся как комедия, к своей концовке фильм становится всё более драматичным, где каждый из девяти героев сталкивается с собственной трагедией.

Сюжет 
Девять опасных преступников, которые делят тюремную камеру, вынашивают план побега для поиска фальшивых денег, якобы спрятанных в капсуле времени их десятым безумным сокамерником, известным как Король фальшивомонетчиков. После побега они крадут автофургон, надевают белые комбинезоны и следуют по карте к месту, где якобы скрыто сокровище. Они находят спрятанную капсулу времени, но её содержимое оказывается совершенно иным, нежели они ожидали. И члены группы начинают отрываться, кто как может, а иные пытаются вновь войти в общество и зажить нормальной жизнью, но и это им не удаётся, ибо эта новая действительность отказывается их принять.

В ролях 
 Ёсио Харада — Торакити Хасэгава
 Рюхэй Мацуда — Митиру Канэко
 Дзюниа Тихара — Кадзума Курума
 Онимару — Сисидо
 Ицудзи Итао — Фудзио Камэи
 Киёхико Сибукава — Киёси Саруватари
 Мамэ Ямада — Хидэми Сиратори
 Такудзи Судзуки — Синъити Инуи
 Гэнта Дайраку — Итиро Юсияма
 Дзюн Иноуэ — Накаяма
 Эйта — Нобору Канэко
 Такако Мацу — Юки
 Мисаки Ито — Юрина
 Котоми Кёно — Ёсико
 Миако Тадано — Мисао
 Кадзуки Китамура — Тамори
 Дзюн Кунимура — Ямамото

Премьеры 
  — национальная премьера фильма состоялась 31 июля 2003 года.
  — первый показ на американском континенте прошёл в рамках Международного кинофестиваля в Торонто (Канада) 12 сентября 2003 года.
  — в октябре 2003 года впервые показан в Южной Корее в рамках Международного кинофестиваля в Пусане.
  — европейская премьера фильма прошла в рамках Международного кинофестиваля во Фрибуре (Швейцария) в марте 2004 года.
  — 10 апреля 2004 года впервые показан в США в рамках Международного кинофестиваля в Филадельфии.
  — фильм демонстрировался в венгерском прокате с 12 февраля 2005 года.

Награды и номинации 
Премия журнала «Кинэма Дзюмпо» (2004)
 Номинация на премию за лучший фильм 2003 года, однако по результатам голосования кинолента заняла лишь 26-е место.

 (Швейцария, 2004)
 Номинация на Главный приз фестиваля.

Примечания

Ссылки 
  

Фильмы Японии 2003 года
Фильмы-драмы Японии